Wsie w Polsce:
 Wiązowa – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Mniów
 Wiązowa – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk

Wieś na Ukrainie:
 Wiązowa (ukr. В'язова) – wieś na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego